Amerikai Egyesült Államok
 Outlook (Montana)
 Outlook (Washington)

 Kanada
 Outlook (Saskatchewan)
 Outlook-csúcs

Szoftverek
 Microsoft Outlook, levelező- és naptárszoftver
 Outlook.com, a Microsoft Outlook webalapú változata
 Outlook on the Web, az Outlook üzleti verziója
 Outlook Express, levelezőszoftver